

Топоніми 
Секі — місто в Японії, у префектурі Ґіфу.
Секі — колишнє містечко в Японії, у префектурі Міє. Складова сучасного міста Камеяма.

Персоналії 
Секі — японське прізвище.

Інше 
Секі — поняття з японської гри ґо.